Csehország
 Borotín, település a Blanskói járásban
 Borotín, település a Tábori járásban